Ringstorp kan syfta på ett flertal platser.

Ringstorp, Helsingborg
Ringstorp, Linköping
Ringstorp, Örebro